Stackhouse ist der Familienname folgender Personen:

 Eli T. Stackhouse (1824–1892), US-amerikanischer Politiker
 Houston Stackhouse (1910–1980), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Jerry Stackhouse (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Stackhouse (1742–1819), englischer Botaniker
 Reginald Stackhouse (* 1925), kanadischer Politiker
 Ron Stackhouse (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler
 Sookie Stackhouse, fiktiver Charakter der gleichnamigen Sookie-Stackhouse-Buchreihe